Танигути:

 Танигути, Михиро (настоящее имя Хироми Ямасэ; род. 1982) — японская певица и актриса.
 Танигути, Норио (1912—1999) — японский физик, впервые предложивший термин «нанотехнологии».
 Танигути, Сёго (род. 1991) — японский футболист.
 Танигути, Сумитэру (1929—2017) — выживший во время ядерного взрыва в Нагасаки, активист, выступающий за запрет ядерного вооружения.
 Танигути, Хироюки (род. 1985) — японский футболист, полузащитник.